Masaya bezeichnet:

 die Stadt Masaya (Stadt) in Nicaragua
 die gleichnamige Verwaltungseinheit Departamento Masaya
 den in der Nähe der Stadt gelegenen Vulkan Masaya (Vulkan)
 den nach diesem benannten Masaya-Nationalpark

Masaya ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie Masaya (* 1960), simbabwischer Bildhauer

 Darüber hinaus ist Masaya der Vorname des japanischen Schauspielers Masaya Kato

Siehe auch: Massaia